Теодор Ростиславић је био кнез јарославски, можаиски и велики војвода смоленски.

Биографија 

Рођен је око 1240. године у Смоленску. Био је трећи син кнеза Ростислава Мстиславовича Смоленског.

Након смрти оца наследио је титулу кнез јарославски, можаиски и велики војвода смоленски и до дубоке старости управљао овим областима.

Умро је 1299. године у Јарослављу.

Црквено предање и канонизација 
По предању Руске цркве управљао мудро и кротко, усрдно је збрињавао сирочад и удовице, сиромашне и болесне, подизао и украшавао храмове. Постио је редовно и био ревностан у молитви. Пред крај свог живота наредио је да га однесу у манастир, и тамо примио монашки постриг. Његове мошти чувају се у Храму Преображења Господњег.

Православна црква прославља кнеза Теодора 19. септембра по јулијанском календару.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 
 Архимандрит ЈУСТИН Поповић, ЖИТИЈА СВЕТИХ - 19. СЕПТЕМБАР, СПОМЕН СВЕТОГ БЛАГОВЕРНОГ КНЕЗА ТЕОДОРА, Смоленског и Јарославског Чудотворца
 СВЯТОЙ КНЯЗЬ ФЕОДОР СМОЛЕНСКИЙ

Умрли 1299.
Руски светитељи
Руски владари